

Toponymes

Spin Boldak, un district de la province de Kandahâr
 Spin Boldak, chef-lieu du district de Spin Boldak

Homonymie de toponyme